Rocky Mount kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rocky Mount (North Carolina)
Rocky Mount (Virginia)